Бога́тов — русская фамилия:

Известные носители 
 Богатов, Андрей Михайлович (род. 1964) — Герой Российской Федерации.
 Богатов, Виталий Васильевич (1925—1997) — советский и российский философ.
 Богатов, Виктор Всеволодович (род. 1951) — советский и российский биолог.
 Богатов, Владимир Владимирович (1960—2002) — российский политический деятель, депутат Государственной Думы ФС РФ второго созыва (1995—1999).
 Богатов, Евгений Алексеевич (род. 1964) — российский художник, искусствовед и историк искусства.
 Богатов, Константин Ильич (1902—1952) — советский военный деятель, полковник.
 
 Богатов, Никанор Иванович (1866—?) — крестьянин, депутат Государственной думы.
 Богатов, Павел Михайлович (1914—1970) — Герой Советского Союза.
 Богатов, Пётр Антонович (1921—2000) — Герой Советского Союза.
 Богатов, Сергей Дмитриевич (1868—1917) — георгиевский кавалер.



Населённый пункт 
 Богатов — хутор в Белокалитвинском районе Ростовской области.